De Container Cup is een Vlaams sport- en realityprogramma dat sinds 26 april 2020 wordt uitgezonden door de commerciële zenders Play4 en Play Sports. Aangezien er door de uitbraak van de coronapandemie zo goed als geen sport te zien was op televisie in het voorjaar van 2020, besloot VIER, de voorloper van Play4, in samenwerking met productiebedrijf Woestijnvis en de krant Het Nieuwsblad om een alternatief te voorzien, in de vorm van een compacte zevenkamp die wordt gehouden in een container.

Het programma wordt gepresenteerd door Pedro Elias en Wesley Sonck. Carl Dircksens ontvangt de deelnemers en houdt hun prestaties bij. Tijdens De Container Cup Beloften (parallelle reeks met seizoen 2 van het reguliere programma) voorziet Dircksens zelf ook het commentaar. Tijdens de laatste aflevering van het eerste seizoen nam ook Sonck zelf deel aan de zevenkamp, in deze aflevering werd zijn commentatorsstoel bemand door Frank Raes.

Door het succes werd het format ook aan andere landen verkocht. Het programma haalde gemiddeld bijna 350.000 kijkers, met uitschieters tot 450.000, wat voor Play4 een zeer goed cijfer is.

Vanaf 4 april 2021 werd het tweede seizoen uitgezonden. Vanaf 28 maart 2022 is het derde seizoen te zien.

Concept 
Een selectie van een dertigtal topsporters en een tiental bekende Vlamingen probeert in een metalen zeecontainer van twaalf meter op twee meter en twintig centimeter, die op een centrale plek geplaatst wordt, zo snel mogelijk en individueel een compacte zevenkamp af te leggen. De disciplines zijn: 1500 m lopen, monkey bars, golfen, 1000 m roeien, schieten, bench press, 3000 m fietsen. Bij enkele disciplines kunnen de deelnemers bonusseconden verdienen die van hun totaaltijd worden afgetrokken. Wie aan het einde van de uitzendingen de beste totaaltijd heeft weten neer te zetten, wint De Container Cup.

Seizoen 1 (2020) 
Seizoen 1 werd opgenomen in het begin van de coronapandemie, toen een verbod op niet-essentiële verplaatsingen van kracht was. Het idee van De Container Cup was dat de sporters zich niet (veel) hoefden te verplaatsen en de container naar hen toe kwam.

Topsporters

Bekende Vlamingen

Klassement 

Legenda:
 Beste prestatie op dit onderdeel
 2e beste op dit onderdeel
 3e beste op dit onderdeel
 Slechtste prestatie op dit onderdeel

De Container Cup - Student Edition (2020) 
In september 2020 vond ook De Container Cup voor studenten plaats. De container werd op 5 verschillende dagen van 8 tot 18 uur in een Vlaamse stad geplaatst. De prestaties in de container werden niet in televisie-afleveringen gegoten of van commentaar voorzien, maar waren wel via een livestream te volgen. Uit 800 inschrijvingen werden 100 kandidaten geselecteerd om deel te nemen.

Roeier Ward Lemmelijn won bij de mannen met een tijd van 08:08 en verbrak het record van Mathieu van de Poel uit het eerste seizoen met 42 seconden. Bij de vrouwen won Ilse Vandenhouweele, ook een roeister met een tijd van 14:21 .

Lemmelijn nam een groot half jaar later ook deel aan het tweede seizoen op televisie (zie lager). Hierbij behaalde hij nagenoeg exact dezelfde prestatie op alle onderdelen, maar hij kon zijn tijd met nog 9 seconden verbeteren, waardoor hij ook daar de winnaar was.

Seizoen 2 (2021) 
Seizoen 2 stond in het teken van "de clash der sporten", met een zeer gevarieerd deelnemersveld als gevolg. Hierdoor kwamen ook minder bekende sporten zoals korfbal, breaking, squash en jumping in de spotlight te staan. De container reed niet meer dagelijks rond, maar stond wekelijks op een vaste bekende locatie. Dit waren achtereenvolgens het Koning Boudewijnstadion, de Muur van Geraardsbergen, Circuit Zolder en de Grote Markt in Antwerpen. De laatste week keerden ze terug naar het Koning Boudewijnstadion.

Ook nieuw was "de ontsmetter", die dagelijks de container corona-proof maakte. Halverwege het seizoen bleek deze persoon een ex-topsporter te zijn, en konden de kijkers de identiteit raden. In de laatste aflevering werd de identiteit bekend gemaakt en legde deze persoon ook de zevenkamp af.

Special 
Seizoen 2 ging van start met een special op zondagavond waarin twee G-atleten het tegen elkaar opnamen. De uithoudingsdisciplines werden gehalveerd, de overige proeven bleven gelijk. Wel konden de kandidaten op één onderdeel naar keuze Wesley Sonck inzetten als joker.

Klassement

Legenda:
 Beste prestatie op dit onderdeel
 Slechtste prestatie op dit onderdeel
* Joker ingezet

Topsporters

Bekende Vlamingen

Klassement 

Legenda:

  Beste prestatie op dit onderdeel
  2e beste op dit onderdeel
  3e beste op dit onderdeel
  Slechtste prestatie op dit onderdeel

De Container Cup Beloften (2021) 
Parallel met seizoen 2 was er ook een afzonderlijke reeks voor beloften, waarin twintig sporters jonger dan 18 jaar het tegen elkaar opnamen in een apart klassement. De uitzendingen van de beloften waren te zien op de zender Play Sports Open, een kanaal enkel te bekijken door klanten bij Telenet, meteen na de reguliere aflevering op Play4.

Klassement 

Legenda:

  Beste prestatie op dit onderdeel
  2e beste op dit onderdeel
  3e beste op dit onderdeel
  Slechtste prestatie op dit onderdeel

De Container Cup - Student Edition (2021) 
In september 2021 vond het tweede seizoen De Container Cup voor studenten plaats. De container werd op 6 verschillende dagen in een Vlaamse stad geplaatst. De prestaties in de container werden geen televisieafleveringen, maar per stad één online aflevering via YouTube met commentaar van Arno van Impe.

Lennert Schots won bij de mannen met een totaaltijd van 07:29, op dat moment de beste tijd ooit in de container. Bij de vrouwen won Anouck Asselman met een tijd van 12:33.

Seizoen 3 (2022) 
In seizoen 3 zullen opnieuw 30 topsporters en 8 BV's het tegen elkaar opnemen in de container. De zeven proeven in de container blijven dezelfde, maar het concept wordt iets aangepast: elke aflevering focust op een duel tussen twee topsporters met een band, persoonlijk of sportief. De toss bepaalt telkens wie als eerste de container mag betreden. De tegenstander kan de prestatie live volgen en kan eventueel zijn/haar tactiek aanpassen op basis van wat hij/zij gezien heeft. Dubbelinterviews geven extra pigment aan de wedstrijd en alle tijden komen nog steeds terecht in een algemeen klassement. De container staat dit seizoen vast in het Koning Boudewijnstadion.

De laatste aflevering van dit seizoen werd een speciale slotaflevering, waarin zowel Pedro als Wesley een "all-starteam" hadden samengesteld, waarvan elke deelnemer een discipline voor zijn of haar rekening nam. Ook Pedro en Wesley namen zelf deel aan een onderdeel. Tijdens deze aflevering nam Frank Raes afwisselend de plek van Pedro en Wesley in als commentator.

Topsporters

Bekende Vlamingen

Klassement 

Legenda:

  Beste prestatie op dit onderdeel
  2e beste op dit onderdeel
  3e beste op dit onderdeel
  Slechtste prestatie op dit onderdeel

Beste prestaties van de reguliere seizoenen

Beste prestaties over-all

Beste prestaties mannen

Beste prestaties vrouwen

Beste prestaties Bekende Vlamingen

All-time klassement

Topsporters

Legenda:

  Beste prestatie op dit onderdeel
  2e beste op dit onderdeel
  3e beste op dit onderdeel
  Slechtste prestatie op dit onderdeel

  Mannelijke deelnemer
  Vrouwelijke deelneemster

Deze lijst is bijgewerkt tot en met seizoen 3

Bekende Vlamingen 

Legenda:

  Beste prestatie op dit onderdeel
  2e beste op dit onderdeel
  3e beste op dit onderdeel
  Slechtste prestatie op dit onderdeel

  Mannelijke deelnemer
  Vrouwelijke deelneemster

Deze lijst is bijgewerkt tot en met seizoen 3

Externe link
Website

Programma van Play4